Venant du latin sextus qui signifie sixième, Sixte peut désigner :

Anthroponyme
 Sixte est un prénom masculin ; son équivalent féminin est Sixtine. 
 Saint Sixte est un hagionyme porté par plusieurs saints du christianisme.

 Plusieurs papes ont porté ce nom :
 Sixte I
 Sixte II
 Sixte III
 Sixte IV
 Sixte V.

Toponyme

 , plusieurs communes de France et du Québec.
 Sixt-Fer-à-Cheval, commune de la Haute-Savoie.
 Saint-Jean-de-Sixt, commune de la Haute-Savoie.
 Saint-Sixt, commune de la Haute-Savoie. 
 Sixt-sur-Aff, commune d'Ille-et-Vilaine.
 Sixte, hameau sur Michery dans l'Yonne.

Musique 
En musique, une sixte peut désigner :
 L'intervalle de sixte
 Un des accords suivants :
Accord de tierce et sixte (aussi appelé "accord de sixte")
 Accord de quarte et sixte
 Accord de sixte napolitaine

Sport 

 En escrime, la sixte est une position de la main utilisée en parade.
 Le jeu dit de sixte est une variante du football jouée avec six joueurs par équipe sur la moitié d’un terrain de football avec un temps de jeu réduit à 10 minutes.

Voir aussi 
 Sisto, un nom de famille.

Notes et références